L'Épiphanie est un tableau de Jérôme Bosch.
 L'Épiphanie est une ville du Québec.
 L'Épiphanie est une municipalité de paroisse du Québec.

Voir aussi 
 Épiphanie
 Épiphanie (homonymie)